ITU steht als Abkürzung für:

 Institut für Transurane, englisch Institute for Transuranium
 International Telecommunication Union, siehe Internationale Fernmeldeunion
 World Triathlon (früher International Triathlon Union), organisiert die offizielle Weltmeisterschaftsserie im Duathlon, Triathlon, Wintertriathlon und Aquathlon 
 İstanbul Teknik Üniversitesi (deutsch: Technische Universität Istanbul), gemeinhin İTÜ oder Technische Universität genannt, eine technisch orientierte Universität in Istanbul
 IT-Universität Kopenhagen, eine dänische, global orientierte, eigenständige Universität
 Intermodal Transport Unit, Kombinierter Transportbehälter (für Schiene und Straße)

Itu als Ortsname:

 Itu (Brasilien), Stadt im Bundesstaat São Paulo in Brasilien
 Itu (Nigeria), Stadt in Nigeria

ʾItū steht für:
 ʾItū, antikes aramäisches Territorium am mittleren Tigris

Siehe auch:
 ITÜ

ITU